Gabe steht für:
 Geschenk in gehobener Sprache
 Begabung, ein Talent
 Darreichung eines Arzneimittels
 religiöse Opfergabe; siehe Opfer (Religion) 
 Objekt eines Gabentausches; siehe Tausch (Soziologie)

Gabe ist der Familienname folgender Personen:
 Dora Gabe (1886–1983), bulgarische Schriftstellerin
 Frances Gabe (1915–2016), US-amerikanische Erfinderin und Künstlerin
 Johann Gabe (1737–1817), deutscher Kaufmann und Senator in Hamburg
 Pedro Gabe (1778–1831), Kaufmann, Schriftsteller und Diplomat
 Verena Gabe (* 1991), deutsche Boulespielerin

Gabe ist der Spitzname folgender Personen:
 Roman Gabriel (* 1940), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gabriel LaBelle (* 2002 oder 2003), Schauspieler

GABE steht als Abkürzung für:
 Geldausgabeautomaten Service-Gesellschaft mbH.; siehe Paylife

Siehe auch:

GABE